

Cinema
 Un popolo in ginocchio (Massacre) – film del 1934 diretto da Alan Crosland
 La valle degli uomini perduti (Massacre) – film del 1956 diretto da Louis King
 Massacre – film del 1989 diretto da Andrea Bianchi

Geografia
 Massacre – città della Parrocchia di Saint Paul, Dominica
 Massacre Bay – baia dell'isola di Attu

Musica
 Massacre – gruppo musicale statunitense death metal
 Massacre – gruppo musicale statunitense  di musica sperimentale
 Massacre – singolo degli Escape the Fate dall'album Escape the Fate

Pagine correlate
The Massacre